Katchen peut faire référence à:

Patronyme
 Julius Katchen (1926-1969) est un pianiste américain. 
 Marie de Katchen est la troisième reine (consort) bagratide d'Arménie.